

Сільшур — присілок, Зюзінське сільське поселення, Шарканський район, Удмуртія
 Сільшур — присілок, Сюрсовайське сільське поселення, Шарканський район, Удмуртія

Див. також 
 Сільшур-Вож